Крижана шкаралупа () — роман російського астрофізика й письменника-фантаста . Виданий у 2018 році у видавництві  у паперовому та електронному варіантах.

Передісторія 
В 2014 році вийшла друком науково-художня книга Бориса Штерна «Прорив за край світу. Про космологію землян і європіан». Наступного року автор став лауреатом Бєляєвської премії у відповідній номінації. Поряд з загальними космогонічними та космологічними питаннями у книзі розміщено науково-фантастичний розділ про гіпотетичних мешканців підльодної цивілізації на супутнику Юпітера — Європі.

Концепція книги 
У анотації до роману зазначено, що він є значно розширеною та продовженою версією розділу з попередньої книги.

Основною задачею автора при написанні роману було показати особливості розвитку науково-технологічного та історичного розвитку європіан, їх шлях до пізнання власної планети та навколишнього космічного простору, що значно утруднювалося наявністю товстої крижаної оболонки на супутнику Юпітера.

Примітки 
Коментарі

Джерела

Посилання 
 
 

Науково-фантастичні романи 2018
Науково-фантастичні романи Росії
Романи про іншопланетян
Твори Бориса Є. Штерна